Ли Ми́ллер Э́мил Мори́н (; род. 1952) — астронавт НАСА. Совершил один космический полёт на шаттле: STS-110 (2002, «Атлантис»), совершил два выхода в открытый космос, капитан 1-го ранга ВМС США, врач.

Личные данные и образование 

Ли Морин родился 9 сентября 1952 года в городе Манчестер, штат Нью-Гэмпшир.
В 1980 году окончил среднюю школу в городе Гибсония, в том же штате. В 1970 году получил степень бакалавра в области математики в Западной академии, город Хадсон, штат Огайо. В 1974 году получил степень бакалавра наук в области математики и электроники в Университете Нью-Гэмпшира. В 1978 году получил степень магистра наук в области биохимии в Нью-Йоркском университете. Там же, в 1981 году получил степень Ph. D. в области медицины и 1982 — степень Ph. D. в области микробиологии. В 1988 году получил степень магистра наук в области общественного здравоохранения в Университете Алабамы, Бирмингем.

Женат на Розанне Спакарелли, у них двое детей, у него два внука. Любит механику, математику и бег трусцой.

До НАСА 
В 1982 году Морин был призван в ВМС. В 1983 году начал обучение в Военно-медицинском институте в городе Гротон, штат Коннектикут. В 1983 году врачом-подводником, участвовал в пусконаладочных работах на подводной лодке «Генри М. Джексон» на верфи в городе Гротон. В 1985 году он присутствовал на этой лодке, когда корабль совершил поход из верфи в порт приписки, на военно-морскую базу «Китсэп», в город Бангор, штат Вашингтон. Это время на борту подлодки «Генри М. Джексон» Морину было засчитано как подводную службу, он стал обладателем нашивки «Дельфин» (в качестве получившего квалификацию «врача-подводника»). Затем Морин поступил в Военно-морской аэрокосмический медицинский институт в городе Пенсакола, во Флориде, стал обучаться на полётного хирурга. В 1986 году он получил нашивку «Золотые Крылья», как военно-морской хирург, и оставался на работе в Институте до 1989 года. Затем он оставил службу и занялся частной практикой в городе Джэксонвилл, штат Флорида. В августе 1990 году он был призван в действующую армию во время операции «Щит пустыни», как хирург, был направлен в госпиталь на авиабазе в Пенсаколе, Флорида. Затем был переведён в Бахрейн, где служил как врач-подводник.

Подготовка к космическим полётам 
1 мая 1996 года был зачислен в отряд НАСА в составе шестнадцатого набора, кандидатом в астронавты. Стал проходить обучение по курсу Общекосмической подготовки (ОКП). По окончании курса, в 1998 году получил квалификацию «специалист полёта» и назначение в Офис астронавтов НАСА. Получил назначение в Отдел систем и эксплуатации шаттлов.

Полёты в космос 
 Первый полёт — STS-110, шаттл «Атлантис». C 8 по 19 апреля 2002 года в качестве специалиста полёта. В полёте Атлантис STS-110 были впервые установлены три основных двигателя SSME последней модификации Block II. Основной задачей полёта являлась доставка на Международную космическую станцию (МКС) центральной секции S0 Основной фермы, мобильного транспортёра MT ( — UTA) и грузов. Во время полета Морин совершил два выхода в открытый космос: 13 апреля 2002 года — 7 часов 30 минут, произведены завершающие работы по фиксации секции фермы S0. И 16 апреля — 6 часов 37 минут, произведена установка телескопического трапа Airlock Spur (для упрощения выхода астронавтов из шлюзового отсека Квест на ферму станции во время работ в открытом космосе). Продолжительность полёта составила 10 суток 19 часов 44 минуты.

Общая продолжительность внекорабельной деятельности (ВКД) за 2 выхода — 14 часов 7 минут.
Общая продолжительность полётов в космос — 10 дня 19 часов 44 минуты.

После полётов 
Он был назначен директором программы «Warfare». В 1995 году Морин вошёл в директорат Военно-морского медицинского института. Он завершил карьеру в 1996 году.

Награды и премии 
Награждён: Медаль «За космический полёт» (2002), Медаль похвальной службы (США), Медаль «За достижения», Медаль за службу национальной обороне (США), Медаль освобождения (Кувейт), Медаль за службу в Юго-Западной Азии и многие другие.

См. также 
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Хронология пилотируемых космических полётов (2000-е).

Примечания

Ссылки 

 Biography of Lee M. Morin

Астронавты США
Подводники США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Университета Нью-Гэмпшира
Выпускники Алабамского университета в Бирмингеме
Выпускники Хьюстонского университета в Клеар Лейк
Выпускники Медицинской школы Нью-Йоркского университета